

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Tuh“ beginnt.

Tuh 



Tuha 
 Tuhaj Bej († 1651), politisch-militärischer Führer der Krimtataren

Tuhe 
 Tuheitia Paki (* 1955), maorischer König

Tuhr 
 Tuhr, Andreas von (1864–1925), russlanddeutscher Zivilrechtler und Hochschullehrer

Tuht 
 Tuhten, Anna (* 1842), deutsche Übersetzerin und Schriftstellerin